Маршалл, Джим:
 Маршалл, Джим (1923—2012) — английский бизнесмен, основатель компании Marshall Amplification.
 Маршалл, Джим (1936—2010) — американский фотограф.